Kvarter har flere betydninger:

 Kvarter (tidsenhed) – en fjerdedel af en time
 Kvarter (by) – en mindre del af en bydel.
 Kvarter (ly) – nattelogi
 Kvarter (måne) – månens faser indelt i fire perioder; første kvarter starter ved nymåne
 Kvarter (længdeenhed) – et gammelt længdemål (¼ alen), 1 kvarter = 6 tommer = 15,69 cm
 Akademisk kvarter – universitetsforelæsninger starter et kvarter over, f.eks kl. 1015 
 Amagerkvarterene – et udtryk for den del af København er ligger på øen Amager
 Hovedkvarter – opholdssted for den øverste ledelse indefor et område

Se også
 Kaserne – militær bebyggelse til permanent indkvartering